Argonaut může znamenat:

 Argonauti – bájní mořeplavci z řecké mytologie
 Argonaut (rod) – rod chobotnic; zástupcem je například argonaut pelagický
 Argonaut (protein) – skupina proteinů
 Argonaut (ponorka 1897) – americká ponorka z 19. století
 Argonaute (S636) – francouzská vojenská ponorka

Podobné 

 Argo (rozcestník)